Die 111. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  111. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich)
  111. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  111. Division (Japanisches Kaiserreich)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern